Bonheur, Impair et Passe est une pièce de théâtre française de Françoise Sagan (1964).
 Bonheur, Impair et Passe est un téléfilm français de Roger Vadim (1977).